Horselords est le titre anglais du premier roman de la trilogie empires, écrit par David Cook. Édité en 1990 par la société TSR, il n'a pas encore été traduit en français.

Personnages principaux 
 Koja
 Yamun Khahan
 Chanar Ong Kho
 Bayalun Khadun
 Prince Ogandi

Pitch 
Koja, un prêtre de Furo, est envoyé par le prince Ogandi, dirigeant du Khazari, pour rencontrer Yamun Khahan, le chef des tuigans nouvellement unifiés. Le prince s'inquiète en effet des appétits de conquêtes du Khahan qui pourraient le pousser à envahir son petit pays. Arrivé sur place, rien ne va se dérouler comme Koja l'espérait et son destin va se trouver lié à celui des tuigans et de leur chef, l'entraînant dans une aventure épique pleine d'action et de rebondissements.

Résumé 
Koja est présenté au Khahan alors que son armée achève de soumettre le Semphar à son autorité. Impressionné par son érudition et ses talents de diplomate du moine, celui-ci en fait son chroniqueur attitré, chargé de relater comment un simple guerrier tuigan est devenu l'Illustre Empereur de tous les Peuples (car c'est là son ambition). Son rôle prend rapidement de l'importance et il est chargé de la diplomatie du Khahan et devient même son anda (frère de sang) après lui avoir sauvé la vie.

Il n'est évidemment pas du goût des généraux tuigans de voir un étranger si proche de leur chef, notamment le général Chanar Ong Kho, également anda du Khahan, et la propre mère de Yamun, Bayalun Khadun, voue à son fils une haine viscérale. Ainsi, après d'autres conquêtes des tuigans, telle la prise du Khazari, Koja parvient à déjouer un complot contre le Khahan. Les responsables tuigans démasqués sont sévèrement punis mais les commanditaires sont intouchables car situés dans le puissant empire de Shou Lung.

Ce n'est pas ce qui dissuadera le Khahan de laver ce qu'il considère comme un affront personnel et après une première bataille au cours de laquelle les talents magiques de Koja lui permettent d'ouvrir une brèche dans la Muraille du Dragon, l'invasion de Shou Lung peut véritablement commencer.

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1990